Аль Саи́д () или Аль Бу-Саи́д () — правящая династия в султанате Оман (с 1746 года).

История 

После пресечения династии Йаруба и освобождения Омана в конце 1744 года от иранской оккупации (длившейся с 1737 года), Ахмед ибн Саид усмиряет мятежные племена и объединяет страну под властью новой, основанной им династии Аль Саид (к 1746 году). В 1747 Оман покидают последние иранские войска, и под власть Омана вновь подпадает уже северная, иранская часть Персидского залива. Впрочем, на северные районы Омана власть Ахмеда ибн Саида не распространялась. В 1749 году он избирается имамом ибадитов. Ахмед ибн Саид возвращает под свою власть отделившиеся от Омана во время гражданской войны африканские территории, вплоть до . В 1784 году в Омане происходит разделение между светской и духовной властями: имам Саид ибн Ахмед (1783—1811) передаёт руководство страной своему племяннику Хамиду ибн Саиду (правил в 1784—1792). Около 1800 года Оман подвергся набегу ваххабитов, отторгнувших от этой страны т. н. Пиратский берег (территорию нынешних ОАЭ).

Вершины своего могущества династия Аль Саид достигла в годы правления Саида ибн Султана (1804—1856). Ему удалось изгнать из северных районов Омана ваххабитов и покорить — при помощи англичан — племена Пиратского берега. Впрочем, вскоре Великобритания установила фактический протекторат над этой территорией. После этого Саид ибн Султан концентрируется преимущественно на своих африканских владениях, где процветающая работорговля (официально запрещённая) и гвоздичные плантации на Занзибаре приносили ему огромные доходы. В 1840 году столица государства переносится на Занзибар. После смерти Саида в 1856 году на территории Омана развёртывается ожесточённая борьба за власть между Маджидом ибн Саидом и Тувайни ибн Саидом (1856—1866). Эта гражданская война была прекращена при посредничестве англичан в 1860 году и привела к разделу государства на две части — султанат Оман и султанат Занзибар. После утраты финансовых поступлений от африканских таможен султанат Оман вскоре постиг серьёзный хозяйственный кризис.

При имаме Аззане ибн Кайсе (1868—1870), в 1868 году во внутренних районах Омана вновь создаётся ибадитский имамат, теократическое государство, что привело к фактическому разделу государства. В результате династия Аль Саид — при поддержке Великобритании — была в состоянии контролировать только побережье страны. Лишь в 1970 году, при султане Саиде бен Таймуре (1932—1970), имамат был воссоединён с остальной территорией Омана. Так как султан Саид представлял крайне консервативный тип правителя, субъективно тормозившего развитие и без того достаточно слаборазвитой страны, в 1970 году он был смещён своим сыном, султаном Кабусом бен Саидом.

Султан Кабус сумел провести в стране всестороннюю модернизацию, превратившую за считанные десятилетия Оман из отсталой феодальной страны в современное индустриальное общество. В немалой степени этому поспособствовало развитие с 1967 года добычи в стране нефти и газа, создание нефтеперерабатывающей промышленности. Султану Кабусу удалось завершить длившуюся 10 лет (1965—1975) в юго-западных провинциях Омана Дофарскую войну — восстание местных племён, поддержанное Южным Йеменом и возглавляемое лево-социалистическим движением ПФЛОАГ. В 1975 году боевые действия в провинции Дофар прекратились. В 1990 году была проведена демаркация границы с Саудовской Аравией.

Султан является абсолютным монархом в Омане, его власть ничем не ограничена. Африканская ветвь династии Аль Саид являлась правящей на Занзибаре вплоть до революции там в 1964 году.

Султаны династии Аль Саид

См. также 
 Список правителей Омана
 Список султанов Занзибара

История Омана
 
История Занзибара